Een Tsjechische gemeente:
 Podolí (okres Brno-venkov)
 Podolí (okres Přerov)
 Podolí (okres Uherské Hradiště)
 Podolí (okres Vsetín)
 Podolí (okres Žďár nad Sázavou)
 Bílé Podolí
 Een wijk in Praag: Podolí (Praag)